Jančula ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Jančula (* 1975), slowakischer Fußballspieler